Ю́рий Серге́евич Васи́льев: Васильев, Юрий Сергеевич (род. 1929) — советский и российский учёный-гидротехник, ректор СПбГПУ, академик РАН.
 Васильев, Юрий Сергеевич (1939—2016) — советский и российский историк, археограф.
 Васильев, Юрий Сергеевич (1939—2018) — белорусский фотограф и общественный деятель.